Zkratka RTS může znamenat:

 Realtimová strategie – podžánr strategických počítačových her
 Ready To Send – řídící signál u rozhraní RS-232 (sériová linka)
 Reparatur und Technische Stationen – německá opravárenská stanice

V oblasti rádia a televize 
 Radiotelevizija Srbije – srbská státní televize a rádio
 Rozhlas a televízia Slovenska – slovenská televize a rádio veřejné služby (sloučené STV a SRo)
 Royal Television Society – britské společenství pro diskuzi a analýzu fenoménu televize